Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2023 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 28. und 29. Januar 2023 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Lyon